Torre Roja de Viladecans, fortificació medieval de Viladecans (Baix Llobregat)
 Poblat ibèric de la Torre Roja, poblat ibèric de Sentmenat (Vallès Occidental)
 Torre Roja de Vilamajor, torre d'homenatge del castell de Vilamajor (Vallès Oriental)
 Escola de primària Torre Roja, escola primària pública de Sant Pere de Vilamajor
 Torre Roja, masia de l'Edat moderna de Palafrugell